Obsjtina Iskr (bulgariska: Община Искър) är en kommun i Bulgarien.   Den ligger i regionen Pleven, i den nordvästra delen av landet,  km nordost om huvudstaden Sofia.

Obsjtina Iskr delas in i:
 Dolni Lukovit
 Pisarovo
 Staroseltsi

Trakten runt Obsjtina Iskr består till största delen av jordbruksmark. Runt Obsjtina Iskr är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är juni, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är november, med  mm nederbörd.

Källor 

Indelningar i Pleven (region)